Lista di città e villaggi del Botswana per popolazione con almeno 3.000 abitanti.

Note

Altri progetti 

Centri abitati del Botswana